Bédik peut désigner :
 les Bédik, une population du Sénégal
 le bédik, une langue atlantique